Ла-Трамблад () — кантон во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Рошфор. Население кантона на 2006 год составляло 13 741 человек.

Код INSEE кантона 1740. Всего в кантон Ла-Трамблад входят 6 коммун, из них главной коммуной является Ла-Трамблад.

Коммуны кантона 

 Арвер — население 3031 чел.
 Шайвет — население 1297 чел.
 Этоль — население 2090 чел.
 Ла-Трамблад — население 4499 чел.
 Ле-Мат — население 1668 чел.
 Сент-Огюстен — население 1156 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта